За́падно-Каре́льская возвы́шенность — отрог водораздельного хребта Манселькя, возвышенность на западе Республики Карелия.

Протянулась вдоль российско-финляндской границы от Куйтозерского понижения на севере до озера Янисъярви на юге, на востоке продолжается до меридиана озера Сегозеро. Длина около 130 км, высота 180—390 м.

Сложена гнейсо-гранитами и кварцитами, перекрыта разорванным плащом грубообломочной морены. Западная часть состоит из отдельных куполовидных возвышенностей, центральная — из длинных высоких и узких гряд (особенно в южной части) и восточная — холмистая, ограниченная на северо-востоке и юго-западе заболоченными равнинами. Преобладает северо-западная ориентация всех форм рельефа.

Покрыта таёжными еловыми и сосновыми лесами. Высочайшая точка — гора Воттоваара (417 м).

Литература 
 География Карелии / С. Б. Потахин и др. — Петрозаводск, 2000
 Карелия: энциклопедия: в 3 т. / гл. ред. А. Ф. Титов. Т. 1: А — Й. — Петрозаводск: ИД «ПетроПресс», 2007. — С. 344—345 — 400 с.: ил., карт. ISBN 978-5-8430-0123-0 (т. 1)

Возвышенности Карелии